Braque kan syfta på olika företeelser:

 Georges Braque (1882–1963), en fransk målare, skulptör och grafiker
 Braquehund – urtypen för många jakthundar